Coronilla steht für:
 eine Pflanzengattung in der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae), siehe Kronwicken
 La Coronilla, Badeort im Departamento Rocha, Uruguay

Siehe auch:
 Arroyito del Coronilla
 Arroyo Coronilla
 Arroyuelo del Coronilla
 Barrio La Coronilla
 Cañada de la Coronilla